Алекса́ндр Спи́цын: Спицын, Александр Андреевич (1858—1931) — русский и советский археолог, член-корреспондент АН СССР.
 Спицын, Александр Иванович (1915—1984) — полный кавалер ордена Славы.
 Спицын, Александр Николаевич (род. 1935) — ветеран советской атомной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Спицын, Александр Петрович (1810—1888) — русский военно-морской деятель, адмирал.